Deux navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de Dresden, d'après la ville de Dresde :
 le , un croiseur léger navire de tête de la classe du même nom lancé en 1907 ;
 le , un croiseur léger de classe Cöln lancé en 1917.

Voir aussi 
 
Dresden